Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Zina Garrison 5–7, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Zina Garrison (finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

 Barbara Paulus (semifinali)
 Nataša Zvereva (secondo turno)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1991